Església parroquial del Salvador (Requena), a Requena, la Plana d'Utiel
 Església parroquial del Salvador (Culla), a Culla, Alt Maestrat
 Església fortificada del Salvador, a Pina, Alt Palància
 Església parroquial del Salvador (Sucaina), a Sucaina, Alt Millars